Christian Tröger – ex nuotatore tedesco
 Hans Tröger – generale tedesco
 Willy Tröger – calciatore tedesco orientale